Die Saison 2016/17 war die 61. Spielzeit der Ekstraliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse, und die 82. Austragung der polnischen Eishockeymeisterschaft. Meister wurde zum zwölften Mal in seiner Vereinsgeschichte der KS Cracovia.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der elf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Die besten sechs Mannschaften der Hauptrunde spielten in einer Vierfachrunde (20 Spiele für jede Mannschaft) die Reihenfolge für die ersten sechs Plätze der Playoffs aus. Die Teams auf den Plätzen sieben bis elf traten ebenfalls je viermal gegeneinander an und spielten zwei weitere Playoff-Teilnehmer sowie die Teilnehmer der Play-outs aus. Dabei wurden jeweils die Hauptrundenergebnisse übernommen.

In den Playoffs wurden die einzelnen Runden im Modus „Best of Seven“. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielten im Modus „Best of Three“ den dritten Platz aus. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Die Mannschaften auf den Plätzen neun und zehn spielten in einer Playout-Runde ebenfalls nach dem Modus „Best of Seven“ den Absteiger aus. Das Team der Nachwuchsakademie des polnischen Verbandes Szkoła Mistrzostwa Sportowego musste – obwohl Letzter – nicht an dieser Ausscheidungsrunde teilnehmen.

Besonderheiten 
Neben dem sportlichen Absteiger Naprzód Janów nahmen auch der KH Sanok und Zagłębie Sosnowiec nicht mehr an der Liga teil. Da diesen Abgängen mit Gdańsk und dem GKS Katowice, der nach einem Jahr Pause zurückkehrte, nur zwei Aufsteiger gegenüberstanden, verringerte sich die Teilnehmerzahl auf elf. Die Mannschaft aus Danzig, die nach fünf Jahren Unterbrechung wieder in der Ekstraliga spielte, war neben Nesta Toruń der einzige Klub, der nicht aus dem polnischen Süden stammt.

Mannschaften

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwischenrunde

Plätze eins bis sechs

Plätze sieben bis elf 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playouts 
 Nesta Toruń – PKH Gdańsk 2:4 (2:3, 4:1, 2:6, 2:4, 3:2, 1:5)

Damit muss Nesta Toruń den Gang in die zweitklassige I liga antreten.

Playoffs

Turnierbaum

Weblinks 
 Offizielle Webseite der polnischen Eishockeyliga (polnisch)
 Statistik der Liga auf Hokej.net (polnisch)

Siehe auch 
 Polnischer Eishockeypokal 2016/17

2016
Eishockeysaison 2016/17